Aglossochloris fulminaria är en fjärilsart som beskrevs av Lederer 1870. Aglossochloris fulminaria ingår i släktet Aglossochloris och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
fulminaria